Fedorówka (ukr. Федорівка) – wieś na Ukrainie w rejonie szarogrodzkim, obwodu winnickiego; nad Murafą.

Dwór 
 dwór wybudowany w połowie XIX w. przez Tytusa Orlikowskiego (1831-1884).

Urodzeni
 Celestyna Orlikowska

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w rejonie szarogrodzkim